Hel o HEL se puede referir a:

 Hel, un municipio del norte de Polonia.
 Península de Hel, una península en la que está el municipio de Hel.
 Hel, diosa de la mitología nórdica.
 HEL, código IATA del aeropuesto de Helsinki.